Enyedi ist der Familienname folgender Personen:

 Ildikó Enyedi (* 1955), ungarische Filmregisseurin und Drehbuchautorin